

Teresina est la capitale de l'État du Piauí ;
 Teresina de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás.

Teresina est une localité polonaise de la gmina de Krzymów, en voïvodie de Grande-Pologne.